Vytautas Černiauskas, né le  à Panevėžys en Lituanie, est un footballeur lituanien qui évolue au poste de gardien de but.

Biographie

En club

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international lituanien
Gardien de but au football
Joueur de l'Ekranas Panevėžys
Joueur du FC Vaslui
Joueur du Korona Kielce
Joueur du Dinamo Bucarest
Joueur de l'Ermis Aradippou
Joueur du PFK CSKA Sofia
Joueur du FK RFS
Naissance en mars 1989
Naissance à Panevėžys